García är ett vanligt spanskt efternamn. Tidigare var García ett förnamn men som nu inte längre används.
Innebörden av ordet är inte helt klarlagt men en hypotes är att det kommer från medeltidsbaskiskans ord Gartzea som betyder "Den unge". En annan trolig hypotes är att det är ett visigotiskt namn, på visgotiska betyder det "prins med stilig anblick". Detta skulle betyda att namnet redan fanns före muslimska invasionen av Iberiska halvön. Första referenserna till namnet kom år 843 e.k.

Personer med efternamnet García eller Garcia

A
 Adam Garcia
 Agustín García Íñiguez
 Alan García Pérez (1949–2019), peruansk politiker
 Alberto García
 Alberto García Aspe
 Alejandro García Casañas
 Aleix García
 Alex Garcia
 Alexander Garcia
 Alfred García
 Alfonso García Robles
 Álvaro López-García
 Andy García, amerikansk skådespelare
 Anier Garcia, friidrottare från Kuba
 Antonio García, spansk raceförare
 Antonio García Gutiérrez
 Antonio Ignacio Velasco García, ärkebiskop av Caracas

C
 Carlos Garcia Ambrosiani
 Caroline Garcia
 Charly García, argentinsk popstar

D
 Danay García
 Daniel García (friidrottare)
 Daniel García Lara
 David García
 David Garcia Zubiria
 Destra Garcia
 Domingo García (senare Santo Domingo de la Calzada), spansk präst

E
 Elías García Martínez
 Elvira García y García
 Enrik Garcia
 Enrique García Martínez
 Eric García
 Eric J. Garcia
 Esmeralda García, brasiliansk friidrottare

F
 Federico García Lorca, spansk författare och skald
 Fina García Marruz
 Francisco García Ayuso

G
 Gabri García
 Gabriel García Márquez
 Gabriel García Moreno
 Gabriel García Tassara
 Gael García Bernal
 Gerardo García, biolog
 Gustave García, italiensk operasångare

H
 Héctor García Godoy
 Heriberto García de Quevedo
 Hermenegildo García

I
 Iván García, flera personer
 Iván García (friidrottare)
 Iván García (simhoppare)

J
 Javi García
 Javier García Chico
 Jerry Garcia
 Jesús Ángel García
 Jerry Garcia, musiker och bandleader i Grateful Dead
 Joaquín Torres García (1874-1949; även Joaquín Torres-García), målare från Uruguay
 John Garcia, amerikansk rockmusiker
 Johnny Abbes García, ledare av underrättselse tjänsten i Dominikanska republiken 
 Jorge Garcia, amerikansk skådespelare, känd från Lost (TV-serie)
 José Garcia (landhockeyspelare)
 José Manuel García-Margallo
 José Maurício Nunes Garcia, brasiliansk komponist
 Juan Pujol Garcia, spansk dubbelagent
 Juanín García, spansk handbollsspelare
 Juantxo García-Mauriño

K
 Katya García-Antón

L
 Leonard Garcia
 Lucía García
 Luis García Berlanga
 Luis García Fernández (född 1981), spansk fotbollsspelare 
 Luis García Meza Tejada
 Luis García Sanz (född 1978), spansk fotbollsspelare 
 Luis García Sanz
 Luis Antonio García Navarro, spansk dirigent

M
 Mano Garcia
 Manuel García Prieto
 Manuel del Pópulo Vicente García, spansk operasångare
 Manuel Patricio Rodríguez García, spansk operasångare
 Marc García
 Marcos García
 María García
 María Julia Mantilla García, Miss World 2004
 Marianella García Villas
 Mario García, flera personer
 Mario García (fotbollsspelare)
 Mario García (vattenpolospelare)
 Miguel Garcia, fotbollsspelare från Portugal

N
 Nicolás García
 Nicolás García Mayor

O
 Olvido García Valdés
 Óscar Boniek García
 Oscar García Perez

P
 Pablo García, uruguayansk fotbollsspelare
 Pauline Viardot-García, operasångerska
 Pedro García

R
 Rafael García
 Raúl García
 Renaud Garcia-Fons
 Ricardo Garcia
 Richard Garcia
 Rodrigo García, regissör
 Rodrigo García (dramatiker)
 Rosa García
 Russell Garcia

S
 Santiago García
 Scarlet Garcia
 Sergio García (roadracingförare)
 Sergio García Fernández, golfspelare
 Sergio García de la Fuente
 Soledad García

U
 Unai García Lugea

V
 Vanessa García

X
 Xavier García

Se även 
 Diego Garcia, brittisk ö.
 Sergeant Garcia. Fiktiv person i tv-serien Zorro. 

Spanska efternamn